Nasir ad-Din bzw. Nāser ad-Dīn oder Nasreddin ist der Name folgender Personen:

 Nasir ad-Din at-Tusi (1201–1274), persischer Theologe, Mathematiker, Astronom und Philosoph
 Nāser ad-Din Schah (1831–1896), Schah von Persien
 Nasreddin, Protagonist humoristischer Geschichten im osmanischen Raum

Nasir ad-Din bzw. Nasireddin bezeichnet:
 Nasir ad-Din (Ehrentitel), einen islamischen Ehrentitel
 Nasireddin (Mondkrater), einen Mondkrater